Graafschap Ravensberg, graafschap in Westfalen
 Ravensberg (heuvel), heuvel in de Franse Westhoek aan de Belgische grens